Route 132 steht für:
 Route 132 (Québec), Straße in der Provinz Québec, Kanada
 Route 132 (Film), kanadischer Film aus dem Jahr 2010